Övre Volta kan avse:

Franska Övre Volta (1919–1932, 1947–1958)
ett territorium i Franska Västafrika (1919–1932)
ett territorium i den Franska unionen (1947–1958)
Republiken Övre Volta (1958–1984)
en självstyrande republik i det Franska samväldet (1958–1960)
en självständig republik (1960–1984) när namnet ändrades till Burkina Faso

Se även
Burkina Faso